Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2005 war die vierzehnte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 1. bis 10. Juni 2005 in Ostrów Wielkopolski in Polen statt. 
Europameister wurde der Malteser Alex Borg durch einen 7:2-Sieg im Finale gegen den Isländer Kristjan Helgason.

Modus 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2005
Europameisterschaft
Billardturnier in Polen
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Großpolen
Ostrów Wielkopolski